Plaats in Indonesië
 Pantirejo (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pantirejo (Kesesi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pantirejo (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java